John Doe – nazwisko używane dla określenia mężczyzny o niezidentyfikowanej lub ukrytej tożsamości
 John Doe – pseudonim osoby (lub grupy osób) która ujawniła tzw. Panama Papers
 John Doe – właśc. John Nommensen Duchac, amerykański wokalista i gitarzysta basowy
 John Doe – amerykański serial telewizyjny nadawany w latach 2002-2003